Gabriele Devecchi – designer, architetto e orafo italiano
 Giacomo Devecchi – cestista italiano
 José Devecchi – calciatore argentino